Departament de Zacapa, departament de Guatemala
 Zacapa (ciutat) capital del departament de Zacapa
 Riu Zacapa (Guatemala), riu que passa per la ciutat de Zacapa
 Riu Zacapa (Hondures)
 Volcà Zacapa, volcà d'Hondures, proper al riu Zacapa d'Hondures, i la vora del llac Yojoa.